Суперку́бок Киргизии по футбо́лу 2018 года — седьмой розыгрыш Суперкубка Киргизии, футбольного трофея, разыгрываемого между чемпионом и обладателем Кубка Киргизии предыдущего сезона. В данном розыгрыше встречались чемпион Киргизии 2017 года ошский «Алай» и обладатель Кубка Киргизии 2017 года бишкекский «Дордой».

Матч прошёл 1 апреля в Джалал-Абаде. Обладателем трофея во второй раз в истории (и во второй подряд) стал футбольный клуб «Алай», одержавший победу в серии пенальти.

Соперники и стадион 
В третий раз в истории турнира в нём встречались «Алай» и «Дордой», в первой встрече этих команд в 2014 году крупную победу (3:0) одержал «Дордой», в 2017 году крупной победой (4:1) ответил «Алай». Всего за историю турнира к моменту розыгрыша 2018 года «Алай» принимал участие в трёх предыдущих турнирах (одна победа), «Дордой» — в пяти (три из которых выиграл).

Игра проводилась на стадионе «Курманбек» в Джалал-Абаде.

Подробности

См. также 
 Суперкубок Киргизии по футболу
 Чемпионат Киргизии по футболу 2018
 Кубок Киргизии по футболу 2018

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Кыргызстана: Ошский «Алай» обыграл столичный «Дордой» в серии пенальти
 Ошский «Алай» выиграл суперкубок Кыргызстана по футболу
 Ошский «Алай» во второй раз подряд выиграл Суперкубок Кыргызстана по футболу

Футбол в Азии в 2018 году
Спорт в Киргизии в 2018 году
Суперкубок Киргизии по футболу
Джалал-Абад
Апрель 2018 года
События 1 апреля
Матчи ФК «Алай»
ФК «Дордой»
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018